Zygosaccharomyces — рід грибів родини Saccharomycetaceae. Назва вперше опублікована 1901 року.

Класифікація 
До роду Zygosaccharomyces відносять 93 видів:

Примітки

Джерела 

 Barker, B.P.T. 1901. A conjugating "Yeast". Philosophical Transactions of the Royal Society London. 194:467-485 - P.482

1901 у науці